Mount Ptolemy kan avse:

 Mount Ptolemy, Antarktis
 Mount Ptolemy, Kanada